Xianling bezeichnet verschiedene chinesische Kaisergräber verschiedener Dynastien:

Tang Xianling 献陵, Tang-Dynastie, in Sanyuan, Provinz Shaanxi, siehe Kaiser-Gräber der Tang-Dynastie
Xianling 顯陵 (Xi Xia/Tanguten), des Xia Chongzong 夏崇宗, in Ningxia, Helan Shan, Pingjibao
Ming Xianling 明显陵, Ming-Dynastie, in Zhongxiang, Provinz Hubei, siehe Kaiserliche Grabstätten der Ming- und der Qing-Dynastien